World War Live: Battle of the Baltic Sea — перший концертний альбом шведського павер-метал гурту Sabaton, що вийшов 2011 року як подвійний альбом.

Список композицій 

Перше обмежене видання альбому також включало бонусний DVD з:
 Sabaton Live at Rockstad Falun
 «Coat of Arms (відеокліп)»
 «Uprising (відеокліп)»
 «Screaming Eagles (відеокліп)»

Видання 
Обидва диски також були видані окремо як подвійна довгограюча платівка і названі Battle of the Baltic Sea
та World War Live.

Список композицій Battle of the Baltic Sea

Список композицій World War Live

Виконавці 
 Joakim Brodén — вокал;
 Rickard Sundén — гітара;
 Oskar Montelius — гітара;
 Pär Sundström — бас;
 Daniel Mullback — ударні;
 Daniel Mÿhr — клавішні.

Примітки

Посилання 
 
 
 Офіційний сайт Sabaton 

Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми Sabaton
Альбоми павер-металу
Англомовні музичні альбоми